Vingt-Quatre-Juin ou XXIV-Juin ou 24-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

24 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Au Canada : événements non connus.

En France, 
 le  :
 Incendie du hameau de Villaine à Breugnon dans la Nièvre.
 le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Rafle des 12 et , par les Allemands et la Milice française, à Murat dans le Cantal.
 Libération de Barfleur et d'Équeurdreville-Hainneville dans la Manche.
 Autres dates et lieux, dont Eycheil dans l'Ariège : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 24 de Junio » ou « Veinticuatro de Junio »
 Au Pérou : événement non connu
 (Pasaje) 24 de Junio, à Santa Anita, dans la province de Lima.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
24